Сезон 1898/99 стал для «Ньютон Хит» седьмым сезоном в Футбольной лиге и пятым сезоном во Втором дивизионе.

Команда завершила сезон на 4-м месте. Из Кубка Англии  выбыли после первого же раунда, проиграв в переигровке лондонскому клубу «Тоттенхэм Хотспур».

В Большом кубке Манчестера «Ньютон Хит» проиграл клубу «Бери» в третьем раунде. В Большом кубке Ланкашира команда обыграла «Дарвен» со счётом 5:0, но затем проиграла «Блэкберну» со счётом 6:1.

Второй дивизион Футбольной лиги

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Большой кубок Ланкашира

Большой кубок Манчестера

Прочие матчи

Статистика игроков

Трансферы

См. также 
 Список сезонов ФК «Манчестер Юнайтед»

Примечания

Источники

Ссылки 
 Сезон 1898/99 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1898/1899
Ньютон Хит